Ямашева — проспект Хусаина Ямашева в г. Казани
 Ямашева — Бульвар имени Хусаина Ямашева в г. Набережные Челны